Chiriguaná kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Chiriguaná (ort), Cesar, 
 Chiriguaná (kommun), Cesar,